Perro (spanisch: el perro, der Hund) kommt in folgenden Begriffen vor:

 El Perro del Mar, schwedisches Musikprojekt
 El perro (oder: Perro semihundido, dt.: Hund), Titel eines Gemäldes von Francisco de Goya
 Perreo, ein Modetanz, hergeleitet aus dem spanischen Begriff perro

Perro ist ein Namensteil von:

 Cabeza de Perro (* 1800), spanischer Pirat
 Perro Aguayo Jr., bürgerlich Pedro Aguayo Ramírez (1979–2015), mexikanischer Wrestler

Perro ist der Titel von:
 Perro, einem Dokumentarfilm aus dem Jahr 2020 von Lin Sternal

Perro (albanisch: perro/-i, „der Bach“) kommt in folgenden Begriffen vor:

 Perro (Fluss), Fluss im Nordosten Albaniens

Perro 
 Spinnengattung aus der Unterfamilie der Erigoninae

Siehe auch:
 Pero (Begriffsklärung)
 Berro
 Perraud
 Perrault